Eiswette steht für 
 einen Volksbrauch zur Überprüfung der Beschaffenheit der Oberfläche eines Gewässers im Winter nach dem Vorbild der Bremer Eiswette
 eine seit 1917 durchgeführte ähnliche Veranstaltung auf dem Tanana River in Alaska
 einen ehemaligen Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Eiswette (Schiff, 1980)
 einen Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Eiswette (Schiff, 2008)
 eine Wette über die restliche Größe bzw. das restliche Gewicht eines schmelzenden Eisblocks
 einen Weizenkorn, der traditionell zur Bremer Eiswette zu Grünkohl und Pinkel getrunken wird